У математиці, теорема Лагранжа зазвичай покликається до однієї з наступних теорем, які приписують Жозеф-Луї Лагранжу

 Теорема Лагранжа (теорія груп)
 Теорема Лагранжа (теорія чисел)
 Теорема Лагранжа про чотири квадрати
 Теоре́ма (формула) Лагранжа про скінче́нні при́рости
 Теорема Лагранжа про обернення рядів